Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 225001–226000.

225001–225100

225101–225200

225201–225300

225301–225400

225401–225500

225501–225600

225601–225700

225701–225800

225801–225900

225901–226000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (225001)-(230000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (225001-226000)